Cobra-cabelo (não confundir com cobra-capelo),   é o nome popular dado às seguintes espécies de répteis:
 Liotyphlops beiu
 Psomophis genimaculatus

Desambiguação